Hrrr na ně je název těchto děl:
 Hrrr na ně! – humoristický fantasy román Terryho Pratchetta
 Hrrr na ně... – beatové album Jiřího Schelingera a Františka Ringo Čecha z roku 1977
 Hrrr na ně! (Lubomír Man) – kniha pro mládež od Lubomíra Mana